Mohns ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Mohns (1896–?), deutscher Fußballspieler
 Doug Mohns (1933–2014), kanadischer Eishockeyspieler
 Greg Mohns (1950–2012), US-amerikanischer Sportfunktionär
 Karl Mohns (1887–1939), deutscher Pilot
 Michael Mohns (* 1955), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Mons (Begriffsklärung)
 Moens